III. Pipin frank király
 Tuk Peregrin vagy Pippin, a A Gyűrűk Ura egyik szereplője